Fiad, község Somogy megyében
 Bánffytelep, falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében (a település neve románul)